En Pologne,  Bożęcin désigne :

 Bożęcin, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix,
 Bożęcin, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie.